Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1999 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Katarina Srebotnik et Piet Norval battent Larisa Neiland et Rick Leach en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Les seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

|-
|1|| Lisa Raymond Leander Paes||align=center|1/4 de finale|| Larisa Neiland Rick Leach (6)
|-
|3|| Ai Sugiyama Mahesh Bhupathi||align=center|1/4 de finale|| Katarina Srebotnik Piet Norval
|-
|4|| Elena Likhovtseva Mark Woodforde||align=center|1/2 finale|| Larisa Neiland Rick Leach (6)
|-
|5|| Caroline Vis Cyril Suk||align=center||| Kristine Radford Pavel Vízner
|-
|6|| Larisa Neiland Rick Leach||align=center|Finale|| Katarina Srebotnik Piet Norval
|-
|7|| Mariaan de Swardt David Adams||align=center|1/4 de finale|| Elena Likhovtseva Mark Woodforde (4)
|-
|8|| Debbie Graham Ellis Ferreira||align=center||| Nannie De Villiers Grant Stafford
|-
|9|| Elena Tatarkova Peter Tramacchi||align=center||| Cara Black Lan Bale
|}

|-
|10|| Patricia Tarabini Tomás Carbonell||align=center||| Elena Likhovtseva Mark Woodforde (4)
|-
|11|| Catherine Barclay John-Laffnie de Jager||align=center||| Lisa Raymond Leander Paes (1)
|-
|12|| Manon Bollegraf Pablo Albano||align=center||| Katarina Srebotnik Piet Norval
|-
|13|| Cătălina Cristea Jim Grabb||align=center||| Nannie De Villiers Grant Stafford
|-
|14|| Irina Selyutina Daniel Orsanic||align=center||| Larisa Neiland Rick Leach (6)
|-
|15|| Alexia Dechaume Fabrice Santoro||align=center||| Olga Barabanschikova David Rikl
|-
|16|| Corina Morariu Francisco Montana||align=center||| Ai Sugiyama Mahesh Bhupathi (3)
|-
|17|| Rachel McQuillan David Macpherson||align=center||| Sandrine Testud Guillaume Raoux ()
|}

|-
|1|| Noëlle van Lottum Jerome Hanquez||align=center||| Katie Schlukebir Mike Bryan
|-
|2|| Émilie Loit Rodolphe Gilbert||align=center||| Olga Barabanschikova David Rikl
|-
|3|| Raluca Sandu Hicham Arazi||align=center||| Sandrine Testud Guillaume Raoux ()
|-
|4|| Sandrine Testud Guillaume Raoux||align=center||| Kristine Radford Pavel Vízner
|-
|5|| Anne-Gaëlle Sidot Arnaud Clément||align=center||| Ai Sugiyama Mahesh Bhupathi (3)
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1999
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1999
Tennis en mai 1999
Tennis en juin 1999